Spojení písmen B a X může mít různé významy:

BX 
 Snowboardcross
 Citroën BX